A Tóhó Akadémia iskolatársaság (), amelynek székhelye Tokióban, Japánban található, három független iskolai részlegből áll: „Fiú részleg”, „Lány részleg” és „Zenei részleg”.
A Tóhó Akadémia Egyetem japán vezető zeneakadémiájaként híres a világon. Nagyon nehéz letenni a felvételi vizsgát az akadémiára. A felvételi vizsgák erre az akadémiára olyan magas szintűek, mint a híres francia és német zeneakadémiákon.

Ozava Szeidzsi karmester és Ucsida Micuko zongoraművész is világhírű zenészek, akik a Tóhó Akadémián tanultak. Sok diák, aki ezen az akadémián végzett, a budapesti Zeneakadémián tanul.

Fiú részleg 
 Tóhó Akadémia Általános Iskola – koedukált
 Tóhó Alsó Tagozatú Középiskola / Középiskola

Lány részleg 
 Tóhó Óvoda – koedukált
 Tóhó Általános Iskola – koedukált
 Tóhó Lányok Alsó Tagozatú Középiskola / Középiskola (általános oktatás)
 Tóhó Akadémia Művészeti Kétéves Főiskola – koedukált

Zenei részleg 
 Zeneiskola Gyerekeknek
 Tóhó Leánygimnázium (zenei oktatás) – koedukált
 Tóhó Akadémia Egyetem
 Tóhó Akadémia Posztgraduális Iskola Egyetem
 Tóhó Zenekari Akadémia

Kapcsolódó művészzenészek 
 Ozava Szeidzsi, karmester
 Ucsida Micuko, zongoraművész
 Cucumi Cujosi, gordonkaművész, előző rektor
 Imai Nobuko, brácsaművész

Fordítás

További információk 
 A Tóhó Akadémia

Japán zene
Japán oktatásügy